Miroslav Filipović – serbski dziennikarz
 Miroslav Filipović-Majstorović – chorwacki zbrodniarz wojenny, komendant obozu w Jasenovacu